Freeburg (Illinois)
 Freeburg (Missouri)
 Freeburg (Pennsilvània)